Fyre (film) - documentaire over onderstaand festival
 Fyre Festival - frauduleus festival in de Bahama's

 Fyre (software) - softwarepakket voor wiskunde-gebaseerde kunst
 On Fyre - album van de Amerikaanse band Lyres